FK Žemčužina-Soči (rusky: Футбольный клуб Жемчужина-Сочи) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Soči. Byl založen v roce 1991, zanikl v roce 2013.

Sezóny

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1991
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013